Поль Массон (, 30 ноября 1874 года — 30 ноября 1944 года) — французский велогонщик, трижды чемпион летних Олимпийских игр 1896.

Массон участвовал в трёх гонках — 333,3 м, 2 км и 10 км, прошедших 11 апреля, и смог выиграть их все.

Первой его гонкой был заезд на 2 км. В нём он обошёл занявшего второе место грека Стаматиоса Николопулоса на две секунды, третье место занял его соотечественник Леон Фламан.

Затем Массон принял участие в 10-километровой гонке, где обошёл на 0,6 секунды Фламана.

Последней его гонкой стал гит на 333,3 м, где он обошёл на 2 секунды своих ближайших соперников грека Стаматиоса Николопулоса и австрийца Адольфа Шмаля.

Поль Массон стал четвёртым спортсменом по количеству золотых медалей.

После своего успеха на Олимпийских играх он решил стать профессионалом и для этого сменил имя на Носсам («Массон» наоборот). Он смог занять третье место в спринте на чемпионате мира 1897 года.

Примечания

Ссылки 
 Поль Массон на сайте Международного олимпийского комитета
 Информация о Поле Массоне
 Поль Массон на sports-reference.com 

Родившиеся в 1874 году
Родившиеся 30 ноября
Умершие в 1944 году
Умершие 30 ноября
Чемпионы летних Олимпийских игр 1896 года
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по трековым велогонкам
Велогонщики Франции
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1896 года